Plaats in Indonesië
 Mengger (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Mengger (Bandung Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java